Карлуш Ботелью (порт. Carlos Botelho, * 18 сентября 1899 г. Лиссабон, Португалия; † 18 августа 1982 г. Лиссабон) - португальский художник и график, один из крупнейших португальских живописцев ХХ столетия.

Жизнь и творчество 
Родился в семье музыкантов, был у родителей единственным ребёнком. Когда мальчику исполнилось 11 лет, умер его отец. Уже в детстве проявляет способности к музыке (играет на скрипке) и рисованию. Среднее образование получает в Лиссабоне, как и начальное художественное - в местной Школе изящных искусств. В 1926-1929 годы создаёт несколько сборников комиксов для детей (ABCzinho). В 1928 году ведёт страницы комиксов в еженедельнике «Sempre Fixe». В 1929 году художник уезжает в Париж, чтобы продолжить своё образование во французской столице, затем - совершает путешествие по Европе и США. Художник работает над оформлением португальских павильонов Колониальной выставки в Венсенне под Парижем (1930-1931) и Международной выставки в Лионе в 1935 году, Международной выставки искусства и техники в Париже в 1937 году, Международной выставки искусств в Нью-Йорке в 1939 году, Международной экспозиции «мост Золотые ворота» в Сан-Франциско (Golden Gate International Exposition, 1939). 

В 1938 году К. Ботельу удостаивается высшей художественной награды Португалии, премии Соуза-Кардозу. В 1939 году удостаивается первой премии на Международной выставке современного искусства в Сан-Франциско. В 1940-м занимается дизайном проходившей в Лиссабоне Всемирной выставки. 

Кроме живописи, мастер работал в самых различных областях изобразительного искусства: в росписи по тканям и керамике, как иллюстратор, театральный художник, дизайнер, карикатурист и график. С 1930 года К. Ботельу постоянно живёт в Лиссабоне, в районе Мурария. В 1932 году проходит его первая большая персональная выставка в этом городе. Главной темой его полотен была столица Португалии, его родной город, и его жители. 

Работы Карлуша Ботельу в послевоенное время экспонировались на многочисленных выставках в разных частях света. Среди наиболее значимых следует назвать его участие в 25-ом венецианском биеннале (1950); 1-е биеннале в Сан-Паулу (1951); 3-е биеннале в Сан-Паулу (1955); 4-е биеннале в Сан-Паулу (1957); 1-я Выставка изящных искусств фонда Галуста Гульбенкяна, Лиссабон (1957); выставка «50 лет современного искусства», Брюссель (1958); 30-е венецианское биеннале; 2-я Выставка изящных искусств фонда Галуста Гульбенкяна, Лиссабон (1961); 8-е биеннале в Сан-Паулу (1965). Картины и графику художника можно увидеть как в государственных и городских музеях Португалии, Бразилии и пр., так и в частных собраниях. 

В 1922 году Карлуш Ботельу женится на Беатриш Сантуш. В этом браке у них рождается двоек детей - Жозе Рафаэль и Ракель.

Литература 
 Manuel Mendes: Carlos Botelho. Artis, Lissabon 1959, .
 António Quadros: Carlos Botelho. Estudo crítico de António Quadros. Editorial Notícias, Lissabon 1960, .
 Botelho, Carlos. в: Phaidon dictionary of twentieth-century art. Phaidon Press, London u. a. 1973, ISBN 0-7148-1557-8, S. 46.
Botelho, Carlos. в: Portugals Moderne, 1910–1940, ein Katalog zur Ausstellung. S. 296.

Дополнения 

Carlos BOTELHO (1899-1982), Центр современного искусства Жозе де Азередо Пердигайо (Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigao), Музей Галуста Гюльбенкяна, Лиссабон

Галерея 

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся 18 сентября
родившиеся в 1899 году
Родившиеся в Лиссабоне
Умершие 18 августа
Умершие в 1982 году
Умершие в Лиссабоне
Художники Португалии
Графики Португалии
Художники-иллюстраторы
Художники-карикатуристы Португалии